BMW X — модельный ряд кроссоверов, спортивно-утилитарных и купеобразных моделей:

 BMW X1
 BMW X2
 BMW X3
 BMW X4
 BMW X5
 BMW X6
 BMW X7
 BMW XM
 BMW iX

Галерея 

X